Die HP Japan Women’s Open Tennis 2012 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Osaka. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2012. Es fand zeitgleich mit dem Generali Ladies Linz 2012 vom 8. bis 14. Oktober 2012 statt.

Titelverteidiger im Einzel war Marion Bartoli, die nicht zur Titelverteidigung antrat. Im Doppel war die Paarung Kimiko Date Krumm und Zhang Shuai Titelverteidiger. Date Krumm zog mit ihrer Partnerin Heather Watson auch in diesem Jahr ins Doppelfinale ein. Dort verloren sie jedoch gegen die topgesetzte Paarung Raquel Kops-Jones/ Abigail Spears in zwei Sätzen mit 6:1, 6:4. Im Einzelfinale standen sich die beiden ungesetzten Spielerinnen Heather Watson (ATP Nr. 71) und Kai-chen Chang (ATP Nr. 134) gegenüber. Für beide wäre es der erste Einzeltitel bei einem Turnier der WTA-Tour gewesen. Gewinnerin im Einzel wurde Watson, die in einem spannenden Dreisatzmatch, das über drei Stunden dauerte, ihre Gegnerin Chang nach Abwehr von fünf Matchbällen mit 7:5, 5:7, 7:64 bezwang.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die HP Japan Women’s Open Tennis 2012 fanden vom 6. bis zum 8. Oktober 2012 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 
 
 
 

WTA Tour 2012
Tennisturnier in Osaka